Il doppio del torneo di tennis Naples Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Pablo Brzezicki e Leonardo Mayer che hanno battuto in finale Pablo Cuevas e Horacio Zeballos 6-1, 64-7, [10-8].

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (primo turno)
 Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (finale)

 Chris Drake /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
 Robert Kendrick /  Kevin Kim (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Naples Challenger 2007